Theotokopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Domínikos Theotokópoulos († 1614), spanischer Maler, Bildhauer, Architekt und Hauptmeister des spanischen Manierismus, siehe El Greco
 Jorge Manuel Theotokopoulos (1578–1631), spanischer Maler und Architekt, Sohn von El Greco